Temujin – nome di nascita di Gengis Khan
 Temujin – personaggio di Ken il guerriero
 Temujin – personaggio di Naruto
 Temujin – videogioco per PC del 1997